

Ішлеї — село, Чебоксарський район, Чувашія
 Ішлеї — селище, Чебоксарський район, Чувашія

Див. також 
 Ішлей
 Ішлейкаси